Rechy ist

 eine Ortschaft in der Schweizer Gemeinde Chalais im Kanton Wallis
 der Familienname des US-amerikanischen Autors John Rechy